Кучкак — топоним:
 Кучкак — село в Таджикистане.
 Кучкак — посёлок городского типа в Узбекистане.